Zinger kan som auktorsförkortning betyda:

 Nikolai Wasiljevicz Zinger
 Wasili Jakowlewitsch Zinger

Robotskapade auktorsförkortningar